Langeland est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1252-1279), membre de la famille ducale du sud du Danemark
 (1928-2019), juriste et diplomate norvégien
 (1272-1310), membre de famille ducale danoise
 (né en 1955), homme politique socialiste norvégien
 (né en 1972), nouvelliste et chercheur littéraire norvégien
 (1920-1973), homme politique conservateur norvégien
 (1813-1886), homme politique américain dans le Wisconsin
 (1904-1981), homme politique centriste norvégien
 (1887-1958), officier militaire norvégien
 (1873-1954), homme politique et ministre norvégien
 (née en 1961), chanteuse folk norvégienne

Toponyme

Langeland, secteur de la ville de Bad Driburg, Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Langeland, commune du Danemark-du-Sud

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme